Zurgena kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Zurgena (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Almería, 
 Zurgena (kommun), Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Spanienförgreningar